Collegio elettorale di Como – collegio uninominale italiano per la Camera dei deputati del Regno d'Italia (1861-1882 e 1891-1919)
 Collegio uninominale Lombardia 2 - 05 – collegio uninominale italiano per la Camera dei deputati (2017-)
 Collegio uninominale Lombardia - 10 – collegio uninominale italiano per il Senato della Repubblica (2017-)